

Miejscowości na Wyspach Owczych 
 Syðradalur – wieś na wyspie Kalsoy, w gm. Húsar
 Syðradalur – wieś na wyspie Streymoy, w gm. Tórshavn